Детки в порядке:
 Детки в порядке — американская трагикомедия 2010 года.
 Детки в порядке — американский телесериал, выходивший в 2018—2019 годах.